

Колд-Спрінгс — переписна місцевість в окрузі Ель-Дорадо, штат Каліфорнія
 Колд-Спрінгс — переписна місцевість в окрузі Туолемі, штат Каліфорнія
 Колд-Спрінгс — переписна місцевість в окрузі Вошо, штат Невада

Див. також 
 Колд-Спрінг